Авдал

 Авдал — регіон на північному заході Сомалі.
 Авдала — село в Азербайджані, Таузський район, Ахмедабадський муніципалітет
 Авдал (Avdal) — бог полювання у лакців, який у сусідів іменується Абдал.
 Аміне Авдал (1906-1964) — курдський письменник